Frederik Oxholm – ufficiale danese
 Oscar O'Neill Oxholm – militare danese
 Peter Lotharius Oxholm – politico danese, governatore delle Indie occidentali danesi
 Tom Erik Oxholm – ex pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese